Ibrahima Ndiaye oder Ibrahima N’diaye ist der Name folgender Personen:

* Ibrahima N’Diaye (Politiker) (* 1948), malischer Politiker
 Ibrahima N’Diaye (Fußballspieler, 1964) (* 1964), senegalesischer Fußballspieler 
 Ibrahima Ndiaye (Fußballspieler, 1994) (* 1994), senegalesischer Fußballspieler 
 Ibrahima Ndiaye (Fußballspieler, 1998) (* 1998), senegalesischer Fußballspieler